Arlequín hace referencia a varios artículos:

Personaje
 Arlequín, personaje clásico de la Commedia dell’Arte.

Literatura
 El Arlequín, revista manuscrita donde figuran los primeros dibujos de Gaudí. 
 ¡Arrepiéntete, Arlequín!, dijo el señor Tic-tac, relato de Harlan Ellison
 Arlequín enamorado, novela gráfica de Neil Gaiman y John Bolton de 2001.
 El juego de té Arlequín y otras historias, recopilatorio de cuentos escritos por Agatha Christie
 El primer arlequín, primera obra escrita por Pere Calders
 Ediciones Arlequín, editorial tapatía fundada en 1994.

Pintura
 Arlequín (Picasso 1917) de Pablo Picasso.
 Gran arlequín y pequeña botella de ron, de Salvador Dalí.
 El Carnaval de Arlequín de Joan Miró.

Fauna
 Pato arlequín (Histrionicus histrionicus), especie de ave.
 Chingolo arlequín (Chondestes grammacus), especie de ave.
 Rana arlequín (Atelopus), género de anfibios.
 Pez arlequín  (Trigonostigma heteromorpha), especie de pez.
 Mariposa arlequín (Zerynthia rumina), especie de mariposa.

Además
 Los cascabeles de Arlequín, película chilena muda de 1927
 Ictiosis arlequín, enfermedad de la piel.
 Union Sportive Arlequine Perpignan, equipo francés de rugby